Майнеке или Мейнеке ():

 Мейнеке, Август (1790—1870) — немецкий филолог
 Майнеке, Ева Мария (род. 1923) — немецкая актриса
 Майнеке, Иоганн Людвиг Георг (1781—1823) — немецкий физик и геолог
 Майнеке, Томас (род. 1955) — немецкий писатель
 Мейнеке, Феликс (1877—1955) — инженер-механик, специалист в области локомотивостроения, профессор
  (1862—1954) — немецкий историк и философ БРЭ НФЭ
 Майнеке, Христоф (род. 1979) — немецкий политик, бургомистр